Allsvenskan 2012 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2012 (herrar)
Damallsvenskan 2012 (damer)